Кинокомпания «Анимос» — преемник и продолжатель работы Киновидеостудии «Анимос». Компания специализируется на производстве анимационных и документальных фильмов, анимационных рекламных роликов. Сейчас «Анимос» развивает несколько приоритетных направлений: анимационные образовательно-развлекательные сериалы для самых маленьких и традиционное для студии направление — авторская короткометражная анимация.

В 2006 году на 17 Международном фестивале анимации в Загребе дипломом жюри отмечена российская студия «Анимос» за адаптацию детской литературы.

История создания 
Студию «Анимос» основал в 1999 году Тенгиз Александрович Семёнов, известный кинорежиссёр, продюсер, сценарист, лауреат Ленинской премии СССР, Заслуженный деятель искусств. Художественный руководитель авторской анимации — Наталья Орлова, режиссёр и художник анимационного кино, лауреат Государственной премии СССР.

Первым анимационным фильмом студии стал фильм «Моби Дик» (режиссер Наталья Орлова), снятый совместно с телекомпаниями BBC-1, S4C (Великобритания) и HBO (США) в проекте «Мировая классика».

С 1999 года «Анимос» продолжает совместную работу с иностранными партнерами над новым проектом «Сказки народов мира». В рамках этого цикла на экраны мира вышли анимационные картины: «Тимун и нарвал» (режиссер Наталья Орлова), «Корона и скипетр» (режиссер Мария Муат), «Три сестры, которые упали в гору» (режиссер Екатерина Михайлова) и «Про черепаху, которая завоевала уважение» (режиссер Владимир Петкевич). Все фильмы были удостоены многих российских и международных наград. Фильм Натальи Орловой «Тимун и нарвал» получил приз «Кристалл» на престижном международном фестивале анимационных фильмов (Аннеси, Франция) за «Лучший телевизионный фильм».

«Анимос» активно сотрудничает с Министерством культуры Российской Федерации в сфере анимационного и документального кино. В анимации одним из результатов этого сотрудничества стал масштабный проект «Русская классика детям». В его рамках уже снято 18 анимационных картин. Фильмы из этого цикла удостоены многих международных и отечественных призов и дипломов, в том числе:
 2005 год — «Каштанка» (режиссёр Наталья Орлова) — Премия «Ника» за лучший анимационный фильм.
 2006 год — «Капитанская дочка» (режиссёр Екатерина Михайлова) — Премия «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм.
 2007 год — «Снегурочка» (режиссёр Мария Муат) — Премия «Ника» за лучший анимационный фильм.
 2009 год — «Очумелов» (режиссёр Алексей Дёмин) — Премия «Ника» за лучший анимационный фильм.

Одновременно с проектом «Русская классика детям» на студии снимаются авторские и экспериментальные фильмы, в том числе дебютные.

За время существования киностудией создано более 50 анимационных фильмов в различных технологиях: кукольная, рисованная, перекладка, пластилин, живопись на стекле, компьютерная графика.

В документальном кино при поддержке Министерства культуры был создан ряд социально-значимых актуальных картин. Например, «Рыцари долины» — о проблемах русского чуда света заповедной Долины гейзеров (режиссер Ирина Голубева), «Новое небо» — о тайных пружинах современного экономического кризиса (режиссер Тенгиз Семенов) и др. Всего было выпущено 20 документальных лент. Многие из них получили награды на российских и международных фестивалях.

Фильмография

Анимационные фильмы 
 1999 «Моби Дик» (26 мин. режиссёр Наталья Орлова)
 2000 «Корона и скипетр» (13 мин. режиссёр Мария Муат)
 2000 «Три сестры, которые упали в гору» (13 мин. режиссёр Екатерина Михайлова)
 2001 «Тимун и нарвал» (13 мин. режиссёр Наталья Орлова)
 2001 «Черепаха, которая завоевала уважение» (13 мин. режиссёр Владимир Петкевич)
 2002 «Желтухин» (13 мин. режиссёр Мария Муат)
 2003 «Девочка Люся и дедушка Крылов» (13 мин. режиссёр Мария Муат)
 2003 «Гостинец от крёстной» (15 мин. режиссёр Екатерина Михайлова)
 2003 «Музыкальный магазинчик» (13 мин. режиссёр Софья Кравцова)
 2004 «Белый домик» (21 мин. режиссёр Сергей Глаголев, Татьяна Ильина)
 2004 «Про мышонка» (13 мин. режиссёр Мария Муат)
 2004 «Новогоднее приключение двух братьев» (13 мин. режиссёр Галина Беда)
 2004 «Каштанка» (21 мин. режиссёр Наталья Орлова)
 2004 «Эскимо» (9 мин. режиссёр Юлия Аронова)
 2004 «Жук, корабль, абрикос» (13 мин. режиссёр Юлия Аронова)
 2005 «Про козла и барана» (13 мин. режиссёр Сергей Глаголев)
 2005 «Продаётся сивая лошадь» (13 мин. режиссёр Милана Федосеева)
 2005 «Капитанская дочка» (26 мин. режиссёр Екатерина Михайлова)
 2006 «Снегурочка» (26 мин. режиссёр Мария Муат)
 2006 «Новогодняя фантазия Кота-Мурлыки» (26 мин. режиссёр Галина Беда)
 2006 «Мать и музыка» (13 мин. режиссёр Юлия Аронова)
 2006 «Про лысую принцессу» (14 мин. режиссёр Софья Кравцова)
 2006 «Рыжая лиса, белая лиса» (10 мин. режиссёр Вера Пиунова)
 2006 «Крошечка Хаврошечка» (13 мин. режиссёр Екатерина Михайлова)
 2006 «Ночь осеннего полнолуния» (13 мин. режиссёр Сергей Глаголев)
 2006 «Шерсть» (13 мин. режиссёр Наталья Антипова)
 2007 «Как я ловил человечков» (13 мин. режиссёр Софья Кравцова)
 2007 «Собачья дверца» (13 мин. режиссёр Наталья Мальгина)
 2007 «Сказка про волка» (13 мин. режиссёр Милана Федосеева)
 2008 «Пудя» (13 мин. режиссёр Софья Кравцова)
 2008 «Камилла» (20 мин. режиссёр Юлия Аронова)
 2008 «Очумелов» (13 мин. режиссёр Алексей Дёмин)
 2008 «Жила-была муха» (13 мин. режиссёр Алёна Оятьева)
 2010 «Девочка, которая порезала пальчик» (13 мин. режиссёр Эдуард Беляев)
 2010 «Оська святой» (13 мин. режиссёр Наталья Мальгина)
 2010 «Ваня и леший» (13 мин. режиссёр Сергей Глаголев)
 2010 «Шатало» (13 мин. режиссёр Алексей Дёмин)
 2010 «Звезда» (13 мин. режиссёр Софья Кравцова)
 2011 «Праздник для слонов» (13 мин. режиссёр Алексей Дёмин)
 2011 «Мать и сын» (13 мин. режиссёр Андрей Ушаков)
 2012 «Булочка и птичка» (15 мин. режиссёр Инга Коржнева)
 2012 «Буроба» (13 мин. режиссёр Оксана Холодова)
 2012 «Тише, бабушка спит!» (13 мин. режиссёр Алексей Дёмин)
 2014 «День медведя» (13 мин. режиссёр Оксана Холодова)
 2014 «Роман о лисе» (15 мин. режиссёр Наталья Суринович)
 2014 «Другие берега» (7 мин. 42 сек., режиссёр Василий Чирков)
 2014 «Сом и Луна» (6 мин. режиссёр Наталья Рысс)
 2014 «Аргумент» (3 мин. режиссёр Александр Ильяш)
 2014 «Про чемоданы» (4 мин. режиссёр Сергей Глаголев)
 2015 «Смешные желания» (7 мин. режиссёр Екатерина Савина)
 2015 «Дом» (9 мин. режиссёр Филипп Ярин)
 2015 «Песни Сё» (6 мин. 26 сек., режиссёр Диана Синеокая)
 2015 «Цветочница» (8 мин. режиссёр Ринат Газизов)
 2015 «Круг жизни» (8 мин. 21 сек, режиссёр Кирилл Кравченко)
 2015 «Андрей Хижина и его горе» (13 мин. режиссёр Алексей Дёмин)
 2016 «Попугай-дурак шлёт вам привет!» (13 мин. режиссёр Оксана Холодова)
 2016 «Про охоту» (13 мин. режиссёр Ринат Газизов)
 2016 «Тукуман» (6 мин. 20 сек. режиссёр Наталья Рысс)
 2016 «Умнее всех!» (6 мин. режиссёр Сергей Глаголев)

Полнометражные мультфильмы 
 2012 «Возвращение Буратино» (76 мин. режиссёр Екатерина Михайлова)

Документальные фильмы 
 2000 «Старше на одну войну» (режиссёр Галина Леонтьева)
 2001 «Артём» (режиссёр Тенгиз Семёнов совместно с Г.Боровиком)
 2001 «Саша — тигр» (режиссёр Ирина Квирикадзе)
 2001 «Место» (режиссёр Аркадий Коган)
 2002 «Полёт на Нюрнберг» (режиссёр Тенгиз Семёнов)
 2001-2002 «Время собирать камни» (5 серий)
 2003 «Татьянин дом» (режиссёр М.Минкин)
 2004 «Армеец» (режиссёр Василий Корвяков)
 2004 «Скрипка в конюшне» (режиссёр Ирина Голубева)
 2004 «Записывающий звук» (режиссёр Людмила Уланова)
 2004 «Марта» (режиссёры Наталья Гугуева, Аркадий Коган)
 2005 «Казённый человек» (режиссёр Василий Корвяков)
 2005 «Золото Туманова» (режиссёр Александр Капков)
 2006 «Победа» (40 роликов)
 2006 «Хирург в рясе» (режиссёр Роман Иванов)
 2008 «Материнская дорога» (режиссёр Ирина Голубева)
 2008 «Волшебное зеркало Марлена Хуциева» (режиссёр Александр Михайловский)
 2009 «Рыцари долины» (режиссёр Ирина Голубева)
 2010 «Новое небо» (режиссёр Тенгиз Семёнов)
 2011 «День первый… день последний» (режиссёр Тенгиз Семёнов)
 2012 «Тайна смерти Столыпина» (режиссёр А.Колесников)
 2012 «Новые мифы великой войны» (режиссёр Тенгиз Семёнов)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Анимос — animator.ru
 Animose Studio (ru) — IMDb

Кинокомпании России
Мультипликационные студии России

Кинокомпании по алфавиту